Briedis ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandra Briedis (auch: Aleksandra Briede; 1901–1992), sowjetisch-lettische Bildhauerin
 Mairis Briedis (* 1985), lettischer Boxer
 Mindaugas Briedis (* 1963), litauischer Politiker
 Vytautas Briedis (1940–2019), sowjetischer Ruderer litauischer Herkunft

Siehe auch:
 Vanda Briedienė (1912–1957), litauische Politikerin